il corno posteriore del ventricolo laterale nel cervello
 il corno posteriore del midollo spinale.